Леа́ндро Дамиа́н Марсе́ло Гри́ми (; 9 февраля 1985 года, Сан-Лоренсо, Санта-Фе, Аргентина) — аргентинский и итальянский футболист, защитник клуба «Ньюэллс Олд Бойз».

Биография 
Начинал свою карьеру в 2004 году в аргентинском «Уракане», сначала играв за молодёжную, а затем и за основную команды. в 2006 перешёл в «Расинг» из Авельянеды, в составе которого закрепился, и получил приз лучшего молодого игрока Апертуры. В 2007 присоединился к «Милану», но не смог завоевать место в команде. В составе «чёрно-красных» в серии A он дебютировал 18 апреля 2007 года в матче против «Асколи», выйдя на замену на 79-й минуте вместо Альберто Джилардино. В сезоне 2007/08 вначале был отдан в аренду в «Сиену», а затем в «Спортинг», в котором стал играть регулярно. Летом 2008 лиссабонский клуб выкупил права на Грими за 4 млн евро Вместе с клубом он выиграл Кубок и Суперкубок Португалии, занял второе место в чемпионате и стал четвертьфиналистом Кубка УЕФА.

Титулы 
  Чемпион Аргентины (1): 2014
  Обладатель Кубка Португалии (1): 2007/08
  Обладатель Суперкубка Португалии (1): 2008
  Победитель Лиги чемпионов УЕФА (1): 2006/07

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика

Футболисты Аргентины
Футболисты Италии
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Годой-Крус»